Le faux anis peut désigner deux plantes aromatiques de la famille des Apiaceae (ou ombellifères) :
 Aneth odorant,
 Carvi.